Soltész István (1926–2017) újságíró
 Soltész István (1927–2012) kohómérnök, vállalati vezető, miniszter
 Soltész István (1951–) jogász, az Országgyűlés főtitkára
 Soltész István (1967–) fotográfus